Змагання з поло ввійшли до програми Літніх Олімпійських ігор 1900 року. Відбулися змагання ще на чотирьох Олімпіадах, перш ніж цей вид спорту виключили з офіційної програми після Літніх Олімпійськх ігор 1936.

Змагання

Турніри

Медальна таблиця за країною

Кількість гравців за країнами

Примітки 

Види спорту на літніх Олімпійських іграх